Juan José Gómez puede referirse a:

 Juan José Gómez Cadenas (1960-), científico español;
 Juan José Gómez-Hidalgo (1971-), político español.

en:Juan José Gómez (disambiguation)